Пиратское телевидение (ПТВ) – первая независимая телекомпания на постсоветском пространстве, которая сформировалась внутри ленинградского андеграудного арт-сообщества в 1989 году и осуществляла свою деятельность до 1992 года.

Основными деятелями и создателями ПТВ являются Юрис Лесник, Владислав Мамышев-Монро и Тимур Новиков.

Вещание и запись телепрограмм первоначально велись в сквоте на Фонтанке 145, потом в мастерской Юриса Лесника на набережные реки Мойки 22, а также индивидуально у каждого, кто имел копию VHS кассет телепрограмм ПТВ.

История 
В 1980-е годы Юрис Лесник приобретает камеру handycam и начинает экспериментировать с возможностями видео. Георгий Гурьянов, один из участников группы «Новые художники», описывает возникновение ПТВ следующим образом - «Юрис приобрел видеокамеру и не знал, что с ней делать. Камеру он выменял в Париже. Я его учил монтажу, ритму на фильм, где я позирую, показываю стриптиз, который был снят у меня дома с Мовсесяном как ассистентом году в 1988-м. Хотя я был в разъездах и занимался этим эпизодически. А Тимур, конечно, всех организовывал; ты делаешь это, ты – это, а называется все Пиратское телевидение, или ПТВ. И пошло, и поехало».

За три года существования ПТВ было записано множество телепрограмм, среди которых - новостные телепередачи, репортажи, художественные фильмы и сериалы.  Телеканал не вел собственного архива, приблизительное количество отснятого материала варьируется от 6 до 10 часов. Большинство записей сохранились благодаря копированию кассет для демонстрации ПТВ.

После 1992 года участники ПТВ начинают индивидуальную художественную деятельность и телеканал прекращает свою работу.

В 2004 году появляется Новое Пиратское телевидение, которое стоит рассматривать как самостоятельный проект Владислава Мамышева-Монро. Новое Пиратское телевидение можно было увидеть на телеканале REN-TV в рамках телепрограммы Артемия Троицкого «Признаки жизни» в рубрике «Розовый блок».

В 2008 году состоялся показ ПТВ в рамках образовательной программы к выставке «Пространство Тимура: Петербург – Нью-Йорк. К 50-летию Тимура Новикова» в Эрмитаже (Главный штаб).

В 2013 году  Московский Международный кинофестиваль показал ретроспективу работ Владислава Мамышева- Монро, в том числе и записи телепередач ПТВ.

В 2016 году Центр Жоржа Помпиду представил выставку «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950–2000: уникальный дар музею», где также выставлялась авторская компиляция Старого и Нового Пиратского телевидения с 1990 по 2005 г.

Выход в эфир 
Существует несколько версий выхода ПТВ в эфир. По одной из версий, у группы ПТВ было необходимое оборудование для прерывания центрального телевидения и кабельных каналов. По другой – идея так и не была осуществлена.

Аудитория телеканала 
Демонстрация отснятого материла в основном проходила в мастерской Юриса Лесника, сопровождавшееся авторской декорацией телевизора от Владислава Мамышева-Монро. Основной аудиторией являлись непосредственные участники съемок и представили ленинградского неофициального арт-сообщества.

Телепрограмма канала 

 Новостные телепередачи - «Новости культуры», «Новости Монрологии», «Спартакус»
 Сериал «Смерть замечательных людей»
 Художественные видеофильмы - «Профессор Хьюстин», «Опять двойка», «Опять двойка№2», «Экзотика классического» и т.д
 Музыкальные страницы

Библиография 

     Джеуза А. История российского видеоарта /М.: Московский музей современного искусства, 2009. – 115 c.
     Исаев А. Антология российского видеоарта/А.Исаев/ Серия «Медиаискусство в России»/ М.:АНО «Интерньюс» 2002, – 208 с.
     Георгий Гурьянов: «Я и есть искусство» / Авт.-сост. Метсур Вольде. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 336, [32] с.: ил.

Ссылки

См. также 
Фонд Владислава Мамышева-Монро 

Видеоархив «Пиратского телевидения»

Сайт «МедиаАртЛаб» 

Сеть архивов российского искусства